Toney ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Toney (* 1957), US-amerikanischer Basketballspieler
 Ivan Toney (* 1996), englischer Fußballspieler
 James Toney (* 1968), US-amerikanischer Boxer
 Kadarius Toney (* 1999), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Toney (Alabama)
 Toney (Arkansas)
 Toney (West Virginia)
 Toney Creek (South Carolina)
 Toney Fork (West Virginia)

Sonstiges:

 Toney Mountain, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika